Parti communiste des travailleurs est nom notamment porté par :
 Parti communiste des travailleurs, parti politique italien trotskyste fondé en 2006 ;
 Parti communiste des travailleurs, ancien parti politique espagnol marxiste-léniniste et pro-soviétique actif 1977 à 1980.